De Peugeot 907 is een prototype van de Franse automobielconstructeur en PSA-dochter Peugeot, die in 2004 werd gepresenteerd op de Mondial de l'Automobile in Parijs.

De 907 was een supersportwagen met een V12.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

907